Улица Аккура́това — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории исторического района Удельная. Проходит от стыка 3-й линии 1-й половины и аллеи Павла Садырина до Фермского шоссе.

Протяжённость улицы — 660 м.

История 
Улица известна с 1912 года как Мариинская. 26 декабря 1940 года была переименована в честь Героя Советского Союза Ф. Я. Аккуратова.

География 
Улица проложена с запада на восток до Фермского шоссе, заканчивается в 90 метрах от станции Удельная. Западная часть нечётной стороны улицы граничит с Удельным парком.

Здания и сооружения 
 д. 2 — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
 д. 11 — бывшее здание Мариинского детского приюта, 1903—1906 гг., арх. В. В. Суслов. 
 д. 12 — ООО «Опытное производственное предприятие спортивной индустрии»
 д. 13 — офисный центр

Транспорт 
По разным частям улицы следуют автобусные маршруты № 38, 40, 45, 85, 112, 208, 219, 279.

Пересечения 
С запада на восток (по нумерации домов):
 3-я линия 1-й половины и аллея Павла Садырина
 Афонская улица
 Тбилисская улица (фактически отсутствует)
 Фермское шоссе

См. также 
 Мариинская улица

Примечания

Литература

Ссылки